Amiral de division est un grade militaire :
 Amiral de division dans la marine militaire belge ;
 Ammiraglio di divisione, dans la marine militaire italienne.